Federació alemanya de ciclisme (del seu nom en alemany Bund Deutscher Radfahrer), organisme rector del ciclisme a Alemanya
 Boques del Roine, departament francès dins de la regió de Provença-Alps-Costa Blava
 Blu-ray (del seu nom en anglès Blu-ray Disc Recordable), sistema d'emmagatzematge de disc òptic